Il mistero del lago (In the Lake of the Woods) – romanzo di Tim O'Brien del 1994
In the Lake of the Woods – film per la televisione del 1996 diretto da Carl Schenkel